Ла Курва има више значења:

 Ла Курва (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Курва (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Курва (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Курва, Нуева Одисеа (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Курва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Курва, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Курва (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Курва (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Курва (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Курва (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Курва (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Курва (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Курва, Сан Андрес (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Курва (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Курва (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Курва (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Курва (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Курва (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Курва (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Курва, Ранчо де Стевен (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Курва, Буена Фе (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Курва (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Курва (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Курва (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Курва (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Курва (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Курва (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Курва, Ел Крусеро (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Курва (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Курва (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Курва (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Курва (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Курва (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Курва (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Курва (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Курва (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Курва (Кокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Курва (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Курва (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Курва, Ла Маргарита (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Курва (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Курва (Тингамбато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Курва (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Курва (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Курва (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Курва (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Курва (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Курва (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Курва (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Курва (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Курва, Марија (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Курва (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Курва (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Курва (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Курва, Асијенда лос Либрадос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Курва, Лос Тамез (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Курва, Антигва Авенида (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Курва (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Курва, Ел Крусеро (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Курва (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Курва, Парахе Јујуте (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Курва (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Курва (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Курва (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Курва (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Курва (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Курва, Ла Ескина (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Курва (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Курва, Сан Антонио Халкуајо Уно (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Курва (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Курва, Лас Агвамитас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Курва (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Курва (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Курва (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Курва, Ла Курва де Сан Педро (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Курва (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Курва (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Курва (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Курва (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Курва (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Курва (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Курва (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Курва (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Курва, Хулијан Ернандез (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Курва (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Курва (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва, Кликар (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва, Алахуела (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва, Ехидо Сан Себастијан Тијера Бланка (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Курва (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Курва (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Курва, Самуел Маркез (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Курва (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику